Никола́й Никола́евич Искра (29 октября 1946 — 19 декабря 2007) — советский и российский . Самый известный обнинский авангардный художник.

Биография 
Жил в Обнинске около тридцати лет. Четыре года провёл в Германии. Работал в рекламном бизнесе Обнинска.

Особенность творческой манеры — постоянная смена стиля:
Автор, который повторяется, становится неинтересен ни себе, ни зрителям. Я не люблю стоять на месте.

В 1980-е годы вместо ответа оппонентам, обвинившим его в «мазне» и неумении рисовать, выступил с копиями натюрмортов фламандских художников XVII века.

Персональные выставки проходили в Обнинске, Малоярославце, Калуге, Москве, Рязани, Санкт-Петербурге.

В 2006 году выиграл конкурс к 50-летию Обнинска «Лучшая работа о городе» с коллажем — большой фотографией Обнинска начала 1960-х годов за оконной рамой — и получил право провести персональную выставку в Музее истории города Обнинска, подготовленную им к концу 2007 года. Выставка «ART-версия» была полностью сделана в технике масляного карандаша как парафраз творчества Энди Уорхола. Сам он сказал о ней:
Эта выставка задумывалась как цельный, единый проект, объединенный общей идеей. <…> Все картины выполнены масляным карандашом. Конечно, он не дает особенного богатства цветовых оттенков, но зато обладает прозрачностью акварели и легким цветом.

Семья 
Жена — Татьяна

Выставки

Персональные выставки 
 2008 — «ART-версия», Санкт-Петербург
 2008 — «ART-версия», Москва, выставочный зал «Галерея Измайлово», 25 февраля — 30 марта
 2007 — «ART-версия», Малоярославец
 2007 — «ART-версия», Обнинск, Музей истории города Обнинска, 20 октября — 28 ноября

Групповые выставки 
 2006 — Выставка обнинских художников (к 50-летию города), Обнинск, Музей истории города Обнинска.

Рецепция 
Журналист Сергей Коротков:

Литература 
 Кондратова Анастасия. Яркие огни Николая Искры // Мой город. — 2007.
 Собачкин Алексей. Божья искра. Обнинский художник Николай Искра удивил всех новой гранью своего таланта // НГ-регион. — 22 октября 2007 года.
 Воронцова Марина. Любовь Пермякова: «Что же плохого я сделала нашей культуре и лично Татьяне Поповой?» // Вы и мы. — 28 марта 2008 года.
 Коротков Сергей. Художники города Околонска // Obninsk.Ru.

Примечания 

Современные художники России